Chaleur Bay kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Chaleur Bay, Newfoundland och Labrador, vik, 
 Baie des Chaleurs, vik, Québec och New Brunswick,